Chop est un toponyme ou un nom commun, qui peut désigner :

Médecine
 Le protocole CHOP désigne une polychimiothérapie utilisant quatre principes actifs.

Toponyme 
 Chop, une ville d'Ukraine, à la frontière avec la Hongrie et la Slovaquie.

Sport 
 un chop, terme utilisé en tennis pour décrire un effet particulier donné à la balle.

Jeu Vidéo 
 Dans le jeu vidéo Grand Theft Auto V, Chop est le nom du rottweiler de Franklin, un des personnages jouables.
Homonymie